Black (cantant)
 Black (pel·lícula), pel·lícula índia de Sanjay Leela Bhansali realitzada l'any 2005
 Black (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama
 Black (grup), grup musical
 Biografies:
 Black Beaver (Belleville, Illinois, 1806 - Anadarko, Oklahoma, 1880), militar i explorador lenape al servei dels Estats Units
 Black Elk (Riu Powder, 1863 - Pine Ridge, 1950), indi de la subdivisió oglala dels lakota o sioux
 Black Hawk (1767 – 1838), cap dels fox i sauk
 Black Hoof (c 1740 – 1831), cap shawnee
 Black Kettle (Paha Sapa, 1803 - riu Washita, 1868), cabdill dels xeiennes
 Black Francis, conegut com a Frank Black (Boston, Massachusetts, 1965), músic estatunidenc
 Cara Black (Harare, 1979), tennista zimbabuesa
 Frank Black o Black Francis (Boston, Massachusetts, 1965), músic nord-americà
 James Whyte Black (Uddingston, Escòcia, 1924 - 2010), farmacòleg i professor guardonat amb el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia
 Tori Black (Seattle, Washington, 1988), actriu pornogràfica estatunidenca
 Max Black (Bakú, 1909 - Ithaca, Nova York, 1988), pensador de la filosofia del llenguatge
 Personatges de ficció:
 Jacob Black, personatge de la saga "Crepuscle" de novel·les de fantasia romàntica juvenil escrita per Stephenie Meyer
 Regulus Arcturus Black, germà de Sirius Black
 Sirius Black, personatge de la sèrie de llibres de Harry Potter de l'escriptora britànica J K Rowling